La Burge est une rivière française dans le département de l'Allier.

 Constance M. Burge, scénariste américaine ;
 David Burge (1930-2013), pianiste, chef d'orchestre et compositeur américain ;
 Dianne Burge (née en 1943), athlète australienne ;
 Esme Burge (née en 1999), joueuse de hockey sur gazon britannique ;
 Frank Burge (1894-1958), joueur et entraîneur australien de rugby à XIII ;
 Madison Burge (née en 1991), actrice américaine ;
 Marcel Bürge (né en 1972), tireur suisse ;
 Peter Burge (1884-1956), joueur et entraîneur australien de rugby à XIII ;
 Peter Burge (né en 1974), athlète australien ;
 Stuart Burge (1918-2002), réalisateur, producteur et acteur britannique.